Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Nuria Llagosteraová Vivesová a Arantxa Parraová Santonjaová, obě tenistky však startovaly s jinými spoluhráčkami.

Titul si odvezla nenasazená americko-indická dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Sania Mirzaová, které ve finále přehrály Květu Peschkeovou s Annou-Lenou Grönefeldovou

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (semifinále)
  Liezel Huberová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (finále)

Pavouk 

  S Mirza
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= A-L Grönefeld  K Peschke
| RD4-score01-1='''6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=[7]
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Brisbane International 2013